Сельское поселение Головачёвское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование упразднённого Луховицкого муниципального района Московской области.

Административный центр — деревня Головачёво.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 14 населённых пунктов:

Власть 
Глава муниципального образования «сельское поселение Головачёвское» Луховицкого муниципального района Московской области — Коробкова Ольга Владимировна.
Число депутатов в представительном органе сельского поселения Головачёвское определено в соответствии с законом Московской области от 30 марта 2005 г. № 96/2005-ОЗ «Об обеспечении реализации отдельных положений Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“» и составляет 10 человек.

Председателем Совета депутатов сельского поселения является Егоров Николай Владимирович.

История 
Сельское поселение Головачёвское образовано в 2004 году. В его состав вошли из Аксёновского сельского округа: село Подлесная Слобода, деревни Аксёново, Городище, Ивачево и Чуприково; из Выкопанского сельского округа посёлок Сельхозтехника, деревни Выкопанка, Подлипки и Псотино; из Гольцовского сельского округа деревни Головачёво, Гольцово, Ларино, Строилово и Торжнево.

Символика

Флаг 
Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «сельского поселения Головачёвское» Луховицкого района Московской области от 22 марта 2007 года № 68/19, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 3147.

Описание:

Герб 
Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «сельского поселения Головачёвское» Луховицкого района Московской области от 22 марта 2007 года № 67/19, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 3146.

Описание:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Луховицкого района
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году